Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2009, zawody odbyły się w dniach 5-15 marca 2009 w Vancouver na lodowisku Vancouver Olympic Centre. Były to 34. Mistrzostwa Świata Juniorów i 21. Juniorek.

Obrońcami tytułów byli Szkotki (Eve Muirhead) i Amerykanie (Chris Plys).

W rywalizacji kobiecej trzeci raz z rzędu złote medale zdobyły Szkotki, które w finale pokonały Kanadyjki 8:6. Brązowe medale zdobyły Szwajcarki, które zwyciężyły nad Rosjankami 5:4.

Pierwszy złoty medal w historii zdobyła męska reprezentacja Danii, pokonała w finale Kanadę 9:6. Brązowe medale zdobyli Amerykanie pokonując Szwedów 9:4.



Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
15 marca 2009, 9:00

Mały finał 
15 marca 2009, 9:00

Półfinał 
14 marca 2009, 19:00

1-2 
13 marca 2009, 19:00

3-4 
13 marca 2009, 19:00

Tie-breaker 
13 marca 2009, 9:00

13 marca 2009, 14:00

Round Robin 
 Po sesji 12.:

Sesja 1. 
5 marca 2009, 9:00

Sesja 2. 
5 marca 2009, 19:30

Sesja 3. 
6 marca 2009, 14:00

Sesja 4. 
7 marca 2009, 9:00

Sesja 5. 
7 marca 2009, 19:00

Sesja 6. 
8 marca 2009, 14:00

Sesja 7. 
9 marca 2009, 9:00

Sesja 8. 
9 marca 2009, 19:00

Sesja 9. 
10 marca 2009, 14:00

Sesja 10. 
11 marca 2009, 9:00

Sesja 11. 
11 marca 2009, 19:00

Sesja 12. 
12 marca 2009, 13:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
15 marca 2009, 13:00

Mały finał 
15 marca 2009, 13:00

Półfinał 
14 marca 2009, 19:00

1-2 
14 marca 2009, 12:00

3-4 
14 marca 2009, 12:00

Round Robin 
 Po sesji 12.:

Sesja 1. 
5 marca 2009, 144:00

Sesja 2. 
6 marca 2009, 9:00

Sesja 3. 
6 marca 2009, 19:00

Sesja 4. 
7 marca 2009, 14:00

Sesja 5. 
8 marca 2009, 9:00

Sesja 6. 
8 marca 2009, 19:00

Sesja 7. 
9 marca 2009, 14:00

Sesja 8. 
10 marca 2009, 9:00

Sesja 9. 
10 marca 2009, 19:00

Sesja 10. 
11 marca 2009, 14:00

Sesja 11. 
12 marca 2009, 8:30

Sesja 12. 
12 marca 2009, 17:30

Bibliografia 
 Oficjalne wyniki na curlit.com
 
 

2009
2009 w curlingu
Curling w Kanadzie
2009 w Kanadzie
Sport w Vancouver